СДП — кирилична абревіатура, що може означати:

Соціал-демократична партія.